Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Tokitsukaze, de la Clase Isokaze, activo desde 1917 y hundido en 1918, reflotado y activo nuevamente desde 1920 hasta 1935.
 El Tokitsukaze, de la Clase Kagerō, activo desde 1940 y hundido en 1943.